U 154 oder U-154 bzw. U154 steht für:

 SM U 154, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 154 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 154, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-154, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung